Malcolm X steht für:
 Malcolm X (1925–1965; auch El Hajj Malik el-Shabazz), US-amerikanischer Aktivist und Bürgerrechtler
 Malcolm X (Dokumentarfilm), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Arnold Perl (1972)
 Malcolm X (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Spike Lee (1992)